Kostusin peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :

 Kostusin, village de la voïvodie de Łódź
 Kostusin, village de la voïvodie de Mazovie